Каралык — многозначный термин:

 Каралык (река) — река, впадающая в Большой Иргиз (приток Волги).
 Каралык (село) — село, Большеглушицкий район, Самарская область.
 Каралык (род) — территориальное название башкир-тангаур, заселявших земли по реке Каралык.

 Малый Каралык — село, Большеглушицкий район, Самарская область.